Михаи́л Миха́йлович Ма́ркин () — российский футболист, нападающий клуба «Ленинградец».

Биография 

Воспитанник МЦПЮФП «Мордовия», первые тренеры — И. В. Шинкаренко и Д. П. Кукушкин. В Российской Премьер-лиге дебютировал 31 августа 2012 года в матче 7-го тура чемпионата 2012/13 против петербургского «Зенита». Первый гол за «Мордовию» забил в матче 20-го тура Первенства ФНЛ 2013/14 против -петербургского «Динамо». В период с 2015 по 2019 года был в аренде в «Химках», «Тюмени», в пензенском «Зените», а также в фарм-клубе «Зенита» (СПб).

Летом 2019 года перешёл в калининградскую «Балтику», в которой на протяжении двух сезонов становился лучшим бомбардиром команды.

1 июля 2021 года подписал однолетний контракт с московским «Торпедо». В феврале 2022 перешёл в «Кубань». Перед сезоном 2022/23 был на просмотре в «Шиннике», но подписал контракт с «Ленинградцем». В первом же матче против клуба «Луки-Энергия» (4:0) забил три гола, в следующем матче против «Электрона» (5:1) — два гола.

Статистика выступлений

Достижения 
 «Мордовия»
 Победитель ФНЛ (2): 2011/12, 2013/14
 Победитель ПФЛ (зона «Урал-Приволжье»): 2017/18
 Итого : 3 трофея

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Кубань» (2018)
Игроки ФК «Ленинградец»